Senné :

 En Slovaquie
 Village du district de Michalovce, voir Senné
 Village du district de Veľký Krtíš, voir Senné

 Jacques-Philippe Senné (1769- ), homme politique français.